Escalloniales é uma ordem monotípica de plantas com flor eudicotiledóneas do clado das campanulídeas, cuja única família é Escalloniaceae, agrupando 7-8 géneros e cerca de 130 espécies.

Filogenia 
O cladograma seguinte sintetiza as relações das Escalloniales com as restantes órdens de asterídeas:

Referências 

Escalloniales